Серия B 1990/1991 () — 59-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 9 сентября 1990 года и закончился 16 июня 1991 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1990/91 на legaserieb.it
 Серия B 1990/91 на rsssf.com

1990/1991
Футбол в Италии в 1990 году
Футбол в Италии в 1991 году